Forelius är ett släkte  i familjen myror (Formicidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myror
Forelius